Frou-frou, pièce de théâtre de Henri Meilhac et Ludovic Halévy (1869)
 Frou-frou, chanson française créée en 1897, écrite par Hector Monréal (1839-1910) et Henri Blondeau (1841-1925), sur une musique d'Henri Chatau, pour la revue Paris qui marche. Elle fut créée sur scène par la chanteuse Juliette Méaly. 
 Frou-frou, film muet allemand de Emil Albes en 1914
 Frou-frou, film muet français de Guy du Fresnay sorti en 1923 
 Frou-frou, film américain de Richard Thorpe, sorti en 1938
 Frou-frou, film franco-italien d'Augusto Genina sorti en 1955
 Frou-frou del tabarin, film italien de Giovanni Grimaldi sorti en 1976
 Frou-frou, émission télévisée française du début des années 1990, présentée par Christine Bravo
 Frou Frou, éphémère groupe de musique pop (2002-2003)

Voir aussi 

 Frou-Frou les Bains, spectacle musical du début des années 2000
 Le Frou-frou, hebdomadaire humoristique illustré de la Belle Époque, fondé en 1900 et disparu en 1923.